Кањада Онда има више значења:

 Кањада Онда, Естасион (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Кањада Онда (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Кањада Онда (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кањада Онда (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кањада Онда (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кањада Онда (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кањада Онда (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Кањада Онда (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику